Alan-a-Dale – menestrello protagonista delle leggende di Robin Hood
 Alan-a-Dale – cavallo da corsa vincitore del Kentucky Derby
 Alan-a-Dale –  quinto episodio della prima stagione della serite televisiva Robin Hood (Robin of Sherwood) del 1984

Pagine correlate 
 Alan Dale (disambigua)